

Geografia 
 Mazières – comune francese nel dipartimento della Charente nella regione della Nuova Aquitania
 Mazières-de-Touraine – comune francese nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro-Valle della Loira
 Mazières-en-Gâtine – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 Mazières-en-Mauges – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Mazières-Naresse – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania
 Mazières-sur-Béronne – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania